Азимзаде () — азербайджанская фамилия. Известные носители:

 Азимзаде, Азим Аслан оглы (1880—1943) — азербайджанский художник и график, народный художник Азербайджанской ССР (1927).
 Азимзаде, Эльдар Мухтар-оглы (1936—2003) — советский футбольный судья, арбитр ФИФА (1979).
 Азимзаде, Юсиф Ахадулла оглы (1917—1984) — азербайджанский советский писатель, драматург, публицист, переводчик, редактор. Член Союза писателей Азербайджана (с 1942), Заслуженный деятель искусств Азербайджана (1979).